Spojení písmen M a číslice 86 může mít různé významy:

 Messier 86 – čočková galaxie v souhvězdí Panny
 Dálnice M86 (Maďarsko) – rychlostní silnice v Maďarsku